Teleki, régi magyar családnév
Földrajz
 Kerékteleki, település Komárom-Esztergom megyében
 Teleki, település Somogy megyében